Der ESC Darmstadt Dukes ist ein Eishockeyverein aus Darmstadt, dessen Seniorenmannschaft aktuell in der Landesliga Hessen spielt. Der amtliche Vereinsname lautet ESC Darmstadt e.V.

Geschichte 
Eishockey etablierte sich in Darmstadt spätestens mit der Eröffnung der Eissporthalle im Jahr 1989. Der TSG Darmstadt (Stars) gelang 1989/90 der Aufstieg in die damalige fünftklassige Hessenliga und 2003 in die Regionalliga, in der er bis 2008 spielte. Den größten Erfolg erreichte das Team der TSG 2006 mit der Meisterschaft der viertklassigen RL-Hessen. 2007 wurde eine Eishockeyabteilung beim RSC Darmstadt gegründet und 2008 jene der TSG aufgelöst.

In den Spielzeiten 2007/08 bis 2010/11 spielte die Seniorenmannschaft (Dukes) in der Regionalliga Hessen. Nach der Neugliederung der Ligen in Hessen und Nordrhein-Westfalen spielte sie 2009/10 in der Hessenliga und stieg zur Saison 2010/11 in die Regionalliga West auf.

Auf der Hauptversammlung des RSC von 2011 wurde die Eishockeyabteilung mit Wirkung zum 1. Juni 2011 einstimmig in den neu gegründeten ESC Darmstadt e.V. ausgelagert, der als Gesamtrechtsnachfolger vom LEV Nordrhein-Westfalen anerkannt wurde. Ein Jahr später wurde eine Floorball-Abteilung gegründet.

Nach dem freiwilligen Abstieg von der Hessenliga in der Saison 2021/21 spielen die Dukes in die Landesliga. Dort gewannen sie im Finale am 27. März 2022 gegen den EC Wallernhausen mit 14:3 die Meisterschaft, so dass ein Relegationsspiel mit dem Letztplatzierten der Hessenliga erfolgt und ein Wiederaufstieg möglich ist.

Quelle: rodi-db.de

Weitere Abteilungen 
 Floorball in der Hessenliga

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Darmstadt Dukes

Einzelnachweise 

Darmstadt
Darmstadt
Dukes
Gegründet 2011